Соревнования по метанию диска среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 года проходили 20 и 21 августа на Олимпийском стадионе в Афинах. В соревнованиях приняли участие 42 спортсменки: по 21 спортсменке было заявлено в квалификационные группы A и B.

Россиянка Наталья Садова в решающей попытке одержала победу и завоевала звание олимпийской чемпионки, серебряную медаль завоевала гречанка Анастасия Келесиду. Бронзовая медаль изначально досталась белорусской спортсменке Ирине Ятченко, но в декабре 2012 её лишили бронзовой награды по причине применения запрещённого препарата метандиенона, и бронзовую медаль 30 мая 2013 присудили Вере Поспишиловой из Чехии.

Медалисты

Расписание 
Время проведения расписаний по Афинам (UTC+2)

Сокращения

Рекорды

Квалификация

Группа A

Группа B

Финал

Примечания

Ссылки 
Official Olympic Report
 2004 Olympic Results

Метание диска на Олимпийских играх